ABCD3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 659 амінокислот, а молекулярна маса — 75 476.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі як транспорт. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у мембрані, пероксисомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

ABC-транспортери